Soepiori kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Supiori (ö i Indonesien), Papua, 
 Gunung Bonsupiori, berg, Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar